Le pincement  peut designer :

 l'écart minimum de température entre le fluide chaud et le fluide froid au sein d'une installation thermique où circulent des fluides soumis à des échanges de température,
 un type de taille (arboriculture) qui consiste à enlever des bourgeons afin de contrôler la croissance des branches.
 la différence de parallélisme des roues sur l'axe longitudinal d'un véhicule, composante de la géométrie de suspension en automobile.